Le terme « grand chelem » () est principalement employé dans le domaine sportif ou des jeux lorsqu'un joueur ou une équipe remporte la totalité des manches ou des points d'une partie.

L'expression a été transposée de l'univers des cartes à l'univers du sport au début du vingtième siècle. La plus ancienne référence attestée date de 1910 et s'appliquait au baseball. Son utilisation par le journaliste Allison Danzig pour les tournois de tennis en 1938 est souvent citée à tort comme le premier exemple de cette transposition.

Jeux 

Dans les jeux de cartes (bridge, etc.), un grand chelem désigne le gain par un joueur ou une équipe de joueurs de tous les plis au cours d'une manche.
Au tarot, on parle également de « chelem annoncé » ou « chelem non annoncé » lorsque le preneur a obtenu tous les plis lors de la partie. À la belote, on désigne le fait que l'adversaire ne fasse aucun pli par le terme « capot », et l'expression « mettre l'équipe adverse capot » y est plus utilisée que « faire le grand chelem ».

Au jeu de la Dame de pique, au lieu d’éviter d’accumuler des points, les joueurs peuvent essayer de ramasser toutes les têtes du jeu, à savoir les 13 cœurs et la dame de pique. On dit alors qu’ils tentent le chelem. Le chelem est une stratégie risquée, mais les gains sont importants. S’il réussit, le joueur qui fait le chelem obtient un score nul et chacun des autres joueurs reçoit le score maximum, soit 26 points. Ce sont souvent les joueurs dont le score approche des 100 points qui tentent le chelem pour essayer de « se refaire », mais n’importe quel joueur peut s’y risquer s’il pense avoir en main les cartes suffisantes.

Sports 
En sport, un « grand chelem » désigne une série de victoires dans toutes les épreuves d'un ensemble. Les conditions peuvent varier selon les disciplines :
 au golf, le Grand Chelem désigne une victoire dans chacun des quatre tournois masculins dits du « Grand Chelem » au cours d'une même année. En golf féminin, il y a cinq Tournois majeurs de la LPGA depuis 2013, formant un « Super Grand Chelem ». Gagner quatre tournois sur cinq est toujours officiellement considéré comme un Grand Chelem ;

 au rugby à XV, le Grand Chelem désigne une victoire dans le Tournoi des Six Nations en battant chacune des autres équipes engagées. Cela a été réalisé 39 fois depuis les débuts du Tournoi des Cinq Nations en 1910 ;
 au tennis, le Grand Chelem désigne une victoire dans tous les tournois dits du « Grand Chelem » : l'Open d'Australie à Melbourne, Roland-Garros à Paris, Wimbledon à Londres et l'US Open à New York.
 on parle de « Grand Chelem calendaire » lorsqu'une personne remporte les quatre tournois sur une année. Cela a été réalisé six fois en simple et neuf fois en double dans l'histoire du tennis ;
 on parle de « Grand Chelem non calendaire » lorsqu'une personne remporte les quatre tournois consécutivement sur deux années ;
 on parle de « Grand Chelem en carrière » lorsqu'une personne remporte les quatre tournois au cours de sa carrière ;
 en Formule 1, le chelem désigne un hat-trick (pole position + victoire + meilleur tour en course) en plus d'avoir mené l'intégralité de la course (ce qui est aujourd'hui difficile depuis la mise en place des arrêts aux stands) ; Jim Clark en détient le record. Cela a été réalisé plus de cinquante fois ;
 au football (soccer), le grand chelem désigne une équipe ayant gagné la même année son championnat, sa coupe nationale, et sa compétition continentale majeure (Ligue des Champions ou Copa Libertadores). Cela a été réalisé neuf fois (Celtic Glasgow 1967, Ajax Amsterdam 1972, PSV Eindhoven 1988, Manchester United 1999, FC Barcelone 2009 et 2015, Inter Milan 2010 et Bayern Munich 2013 et 2020) ;
 en saut d'obstacles, le Grand Chelem, baptisé Rolex Grand Slam of Show Jumping, désigne une victoire lors des trois Majeurs au cours d'un même cycle. Les compétitions qui composent le Grand Chelem de saut d'obstacles sont le CHIO d'Aix-la-Chapelle en Allemagne, les Spruce Meadows « Masters » à Calgary au Canada et le CHI de Genève en Suisse.

Dans d'autres sports, le terme désigne une action prestigieuse :
 au baseball, un grand chelem désigne un coup de batte permettant de marquer 4 points.
 au catch, le Champion Grand Chelem () est une récompense donné au catcheur ayant gagné un Championnat mondial (Championnat de la WWE, Championnat du monde poids-lourds de la WWE, de la NWA ou de la TNA), un titre par équipe (Championnat par équipe de la WWE, Championnat du monde par équipe de la WWE, de la NWA ou de la TNA), un titre de seconde catégorie (Championnat Intercontinental de la WWE ou Championnat de la Division X de TNA) et un titre de troisième catégorie (Championnat d'Europe de la WWE, Championnat Hardcore de la WWE ou Championnat King of the Mountain de la TNA).

Littérature 
 Le Grand Chelem (Chris Larzac) est une série de bande dessinée de Raymond Reding publiée dans les années 1990 aux éditions du Lombard.
 Grand Chelem est le nom de code donné par Auric Goldfinger à la prise de Fort Knox dans le roman Goldfinger de Ian Fleming paru en 1959 et son adaptation au cinéma (1964), tous deux appartenant à l'univers de James Bond.

Culture 
Le grand chelem du show-business () désigne aux États-Unis une personne lauréate au cours de sa carrière d'un Emmy, Grammy, Oscar et Tony, respectivement les récompenses pour la télévision, la musique, le cinéma et le théâtre.

Politique 
Le « grand chelem » désigne aussi la victoire des élections par l'équipe de Jacques Chirac dans la totalité des mairies d'arrondissement de Paris, en 1983 et 1989.

Par extension, cette expression désigne, de la part des journalistes, toute victoire totale d'un camp dans une élection donnée, comme le « quasi grand chelem » de la gauche aux élections régionales françaises de 2004 (21 régions sur 22), l'expression « grand chelem » reprise pour l'objectif du Parti socialiste pour les mêmes élections en 2010. Plus rares sont ceux qui ont pensé qu'on pouvait dans ce cas utiliser l'expression «  ».

Culture populaire 

 En France, on appelle « grand chelem » le fait de redoubler toutes les classes du lycée.
 On parle de « faire un grand chelem » en soirée lorsqu'un individu arrive à embrasser le plus de personnes possibles, voir tout un groupe. Par exemple : toutes les femmes ou tous les hommes.

Petit chelem 
En sport et aux cartes, on parle de « petit chelem » lorsqu'il manque un gain pour faire un grand chelem.

 Au tennis, le Petit Chelem consiste à remporter trois tournois majeurs sur quatre ;

 en rugby à XV, dans le Tournoi des Six Nations, on qualifie de Petit Chelem un Tournoi remporté avec des victoires et un (ou deux) match nul (jamais obtenu depuis 2000 au Tournoi des Six Nations, mais réalisé onze fois dans le Tournoi des Cinq Nations depuis 1910) ;
 au bridge (et selon certaines règles, au tarot), remporter tous les plis sauf un.

Notes et références

Articles connexes 
 
 
 
 Triple couronne en sport automobile
Homonymie de titre